Roca Llisa (Santa Maria de Corcó), muntanya del terme municipal de Santa Maria de Corcó, de la comarca d'Osona
 Roca Llisa (Montanissell), muntanya del terme municipal de Coll de Nargó, dins de l'antic terme de Montanissell, de la comarca de l'Alt Urgell